

Cinema 
 Sotto pressione (Under Pressure) – film del 1935 diretto da Raoul Walsh

Letteratura 
 Sotto pressione (Saving Faith) – romanzo di David Baldacci del 2000

Musica 
Sotto pressione – brano degli Africa Unite, tratto dall'album Vibra

Televisione 
 Sotto pressione – episodio della terza stagione di Carabinieri
 Sotto pressione (Sous pressions) – episodio della prima stagione di Chante!
 Sotto pressione (Empty Shoes) – episodio della quarta stagione di Cinque in famiglia
 Sotto pressione (Venezianische Träume) – episodio della seconda stagione di Circle of Life
 Sotto pressione (Jagged Little Pill) – episodio della prima stagione di Degrassi: The Next Generation
 Sotto pressione (The Student, Where There's Smoke 	) – episodio della decima stagione di E.R. - Medici in prima linea
 Sotto pressione (Something's Gotta Give) – episodio della settima stagione di Grey's Anatomy
 Sotto pressione (Under the Influence) – episodio di Jack & Bobby
 Sotto pressione (In This Corner) – episodio di Kevin Hill
 Sotto pressione (Under Pressure) – episodio della prima stagione de La vita secondo Jim
 Sotto pressione – episodio di Nata ieri
 Sotto pressione (High Seas) – episodio della prima stagione di NCIS - Unità anticrimine
 Sotto pressione (Under Pressure) – episodio della terza stagione di Numb3rs
 Sotto pressione (Under the Hammer) – episodio della prima stagione di Sea Patrol
 Sotto pressione (Peer Pressure) – episodio della settima stagione di Settimo cielo
 Sotto pressione (Schattenmann) – episodio della tredicesima stagione di Squadra Speciale Cobra 1
 Sotto pressione – episodio di Stiamo bene insieme
 Sotto pressione (Under Pressure) – episodio della seconda stagione di The Lost World
 Sotto pressione (Paradise Lost) – episodio della seconda stagione di The Unit